Bridging (engl. für „Brückenbildung“) bezeichnet:

 in der Anaphorik eine indirekte Verbindung von Satzteilen.
 als Bridging Mode eine Betriebsart zur drahtlosen Kopplung zweier Netzwerk-Topologien über WLAN.
 in der Medizin die überbrückende Therapie mit Heparin bei Pausierung einer Antikoagulation

Siehe auch: